Thomas Becket, een Engelse katholieke geestelijke van Normandische afkomst
Becket of de eer van God, een toneelstuk over conflict tussen Thomas Becket en Hendrik II van Engeland, geschreven door Jean Anouilh in 1959
Becket (1923), een Britse film uit 1923 geregisseerd door George Ridgwell, gebaseerd op toneelstuk van Alfred Tennyson
Becket (1964), een Brits-Amerikaanse film uit 1964 geregisseerd door Peter Glenville, gebaseerd op toneelstuk van Jean Anouilh

Zie ook
Beckett (doorverwijspagina)